Моначиль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 90,13 км². Население — 7294 человека (на 2010 год). Расстояние — 8 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Monachil
 Microweb turística de Monachil realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Monachil
 PSOE De Monachil
 C.D. Nórdico Monachil
 Atlético Monachil

Муниципалитеты Гранады